En sport, la Women's Super League, littéralement Superligue féminine, désigne dans plusieurs pays le championnat féminin de plus haut niveau.

Football 
  : FA Women's Super League.
  : AXA Women's Super League.
  : Women's Super League.
  : Chinese Women's Super League.

Rugby 
  : RFL Women's Super League.